Die South Western Women’s Open 2022 fanden vom 6. bis 11. September 2022 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Die topgesetzte Nouran Gohar gewann das Turnier dank eines Finalerfolgs über ihre an Position sieben gesetzte Landsfrau Nour El Tayeb. Sie besiegte El Tayeb mit 12:10, 11:5 und 11:7 und sicherte sich damit ihren 18. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Fayrouz Aboelkheir einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 110.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Houston